Gesi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gesi, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Gesi, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar